Norsk biolog och politiker, se Rasmus Hansson (stortingsledamot)
Norsk läkare, se Rasmus Hansson (läkare)
Riksdagsman för bondeståndet, se Rasmus Hansson
Hovrättsråd och tjänsteförrättande president, se Rasmus Hansson (jurist)